Kasuya (jap. , -gun) ist ein Landkreis in der Präfektur Fukuoka in Japan. 

Zum  hatte er  Einwohner auf einer Fläche von 164,61 km².

Gemeinden 
Hisayama
Kasuya
Sasaguri
Shime
Shingū
Sue
Umi

Bezirk in Japan
Geographie (Präfektur Fukuoka)